Крусеро де лас Руинас де Тулум има више значења:

 Крусеро де лас Руинас де Тулум (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Крусеро де лас Руинас де Тулум (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику